Lima attenuata är en musselart som först beskrevs av Dall 1916.  Lima attenuata ingår i släktet Lima och familjen filmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Filmusslor
attenuata